География сельского хозяйства — раздел экономической географии, занимающийся исследованием взаимосвязей между сельским хозяйством и окружающей географической средой; исследует также в более широком смысле пространственное распределение продукции растениеводства и животноводства в мире. Описывает и анализирует выращивание растений, разведение животных в различных географических пространствах.

Сущность и сфера географии сельского хозяйства 
География сельского хозяйства является разделом географии, занимающимся исследованием отношений между сельским хозяйством и окружающей средой. Кроме того, анализирует сельское хозяйство с пространственной точки зрения. Как и другие географические науки, исследует генезис и причины явлений в сельском хозяйстве как на территории всей Земли, как и на местном уровне.

География сельского хозяйства в связи со спецификой сельского хозяйства исследует главным образом:
 географическое положение
 рельеф местности
 агроклиматические ресурсы
 водные условия
 почвы
 ценность окружающей среды с точки зрения сельского хозяйства
 особенности собственности на землю
 организационно-технические особенности (например, механизация, коллективизация)
 особенности производства (например, выращивания с.-х. культур)
География сельского хозяйства не изучала собирательство и охоту, несмотря на наличие аналогичных продуктов в сельскохозяйственном производстве. Однако после расширения определения сельского хозяйства с присоединением лесного хозяйства и рыболовства, география сельского хозяйства теперь занимается и этими областями.

Кроме того, предметом исследования географов сельского хозяйства не являются биолого-химические аспекты сельского хозяйства, такие как химический состав почвы и процессы почвообразования.

Ссылки 
 Jerzy Falkowski, Jerzy Kostrowicki: Geografia rolnictwa świata. Warszawa: PWN, 2001, s. 14.
 Harold McCarty, James Lindberg: Wprowadzenie do geografii ekonomicznej. Warszawa: PWN, 1969, s. 244.
 Jan Flis: Szkolny słownik geograficzny. Warszawa: WSiP, 1986, s. 212.
 Edyta Jakubowicz: Podstawy metodologiczne geografii usług. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1993, s. 5.
 Tomasz Komornicki. Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 1956—1996. «Przegląd Geograficzny». 68, s. 3-18. Warszawa: PWN.

Экономическая география
Сельское хозяйство